
Termin -{LARC}- ima više značenja.

 -{LARC}-, -{CCL20}-, hemokin (-{C-C}- motiv) ligand 20, je mali citokin iz -{CC}- hemokin familije.
 -{LARC}- je -{NASA}- Langli istraživački centar u Hamptonu, Virdžinija, SAD.